Károly József nevű személyek
Főrangú személyek (kettős keresztnév)
 Károly József osztrák főherceg (1590–1624), II. Károly belső-ausztriai főherceg fia, Breslau és Brixen püspöke, a Német Lovagrend nagymestere 1619 – 1624 között.
 Habsburg Károly József főherceg (1649–1664), III. Ferdinánd császár fia, a Német Lovagrend nagymestere 1662 – 1664 között.
 Habsburg–Lotaringiai Károly József Emánuel főherceg (1745–1761), Mária Terézia és Lotaringiai Ferenc fia, fiatalon meghalt.

Polgári személyek (családnév és keresztnév)
 Károly József (premontrei kanonok) (1854–1929), rendi nevén Irenaeus, fizikus, paptanár, városatya, premontrei kanonok, a drót nélküli távíró egyik feltalálója, Nagyvárad egyik legkiemelkedőbb tudósa.
 Károly József (1886-1960) aradi író, újságíró
 Károly József (?–?) az MTK labdarúgója az 1920-as években